Assis – miasto i gmina w Brazylii
 Assis, Benedito de Assis da Silva (1952–2014) − brazylijski piłkarz
 Assis, Roberto de Assis Moreira (ur. 1971) − brazylijski piłkarz